Схимона́хиня Алекса́ндра (в миру — Ага́фия Семёновна Мельгуно́ва; конец 1720-х — начало 1730-х — 13 июня 1789) — основательница Дивеевской монашеской общины.

Биография 
Агафья Семёновна Мельгунова, урождённая дворянка Нижегородской губернии Белокопытова, была женой полковника — богатого помещика Ярославской, Владимирской, Рязанской (Переяславской) губерний. В возрасте около 30 лет став вдовой, решила посвятить себя Богу и приняла монашество во Флоровском монастыре в Киеве, под именем Александры. После смерти мужа у неё осталась трёхлетняя дочь, умершая в девятилетнем возрасте.

Преподобный Серафим Саровский так говорил о матушке: «Это великая жена была. Я и по сей день её стопы лобызаю».

Канонизация 
26 сентября 2000 года были обретены мощи преподобных Александры, Марфы и Елены Дивеевских. 22 декабря 2000 года состоялось их прославление как местночтимых святых Нижегородской епархии. Тем самым было исполнено предсказание Серафима Саровского, что три подвижницы: схимонахиня Александра (Мельгунова), схимонахиня Марфа (Мелюкова) и монахиня Елена (Мантурова) — со временем будут прославлены, и мощи их будут открыто почивать в обители.

После двух дней пребывания в Преображенском соборе Серафимо-Дивеевского монастыря святые мощи преподобных жен торжественно были перенесены на место, назначенное для них батюшкой Серафимом, — в храм Рождества Богородицы.

Мощи преподобных жен Дивеевских были перенесены в Казанскую церковь в ноябре 2006 года из-за ремонтных работ в церкви Рождества Богородицы.

6 марта 2009 года в монастырь был возвращён портрет матушки Александры.

Мощи преподобных первоначальниц почивают в храме Рождества Богородицы. Отец Серафим так говорил М. В. Мантурову о месте строительства этого храма: «Царице Небесной угодно, чтобы была у них (сестер) своя церковь к паперти же Казанской церкви, так как паперть эта достойна алтаря! Ведь Матушка Агафия Семеновна, стоя на молитве, всю токами слез своего смирения омыла её».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Преподобная Александра Дивеевская (Мельгунова), nne.ru
 Век Серафима: Житие и Время. К 100-летию канонизации Преподобного
 День памяти основательницы Серафимо-Дивеевской обители преподобной Александры
 

Христианские святые XVIII века
Преподобные Русской Церкви
Канонизированные в XX веке
Собор Дивеевских святых
Принявшие великую схиму
Персоналии:Флоровский монастырь
Персоналии:Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь